Ган () — пассажирский поезд в Австралии, названный так в честь афганцев — погонщиков верблюдов.

История 

Протяжённость железнодорожного пути по старому маршруту Гана — из Аделаиды в Алис-Спрингс, составляла 1420 километров (882 миль). Поезд самый длинный в Австралии, его протяженность составляет 1069 метров.

Изначально железная дорога была проложена до Алис-Спрингс, но благодаря тому, что правительство Австралии вложило 988 млн. долларов США на реконструкцию железнодорожного полотна и в строительство новой ветки от Алис-Спрингс до северного порта Дарвин (что составило 1420 километров), пассажиры теперь могут ездить от южного побережья страны до северного. 

Строительство новой железнодорожной ветки было завершено в конце 2003 года и стало одним из крупнейших реализованных инженерных проектов Австралии. Общая протяженность железной дороги, с юга на север, от Аделаиды до Дарвина, составила 2979 километров (1851 миль).

Ссылки 
 Train track opens awesome Outback 

Железнодорожный транспорт Австралии
Поезда по алфавиту